Нижче наведено список радіостанцій, що працюють в частково визнаній державі Косово.

Національне мовлення

Регіональне мовлення

Локальне мовлення

Інтернет

Примітки

Посилання 

  
 Radiomap.eu: Radiostacione në Prishtinë - Kosovë / Радио станици у Приштини - Косово  
 Albania Radio List

Списки:Косово